Тлалмаја има више значења:

 Тлалмаја (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлалмаја (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику